Vrana heißt der Ort
 Vrana (Kroatien) in Kroatien

Vrana oder Vrána ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Vrana-O’Brien (1911–2007), amerikanische Sprinterin
 Jakub Vrána (* 1996), tschechischer Eishockeyspieler
 Josef Vrana (1905–1987), Administrator von Olmütz
 Kâni Vrana (1913–1984), türkischer Richter, Präsident des Verfassungsgerichts der Türkei
 Karel Vrána (1925–2004), tschechischer katholischer Theologe und Philosoph
 Petr Vrána (* 1985), tschechischer Eishockeyspieler
 Sperantza Vrana (1928–2009), griechische Schauspielerin, Sängerin und Autorin
 Vlasta Vrana, kanadischer Schauspieler

Sonstiges:
 Vrana Dome, Eisdom im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Vrana Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Vrana-See (Cres), Süßwassersee auf der kroatischen Insel Cres
 Naturpark Vransko jezero, Naturpark am Vrana-See zwischen den kroatischen Städten Zadar und Šibenik

Siehe auch:
 Vrana Konti
 Wrana
 Frana